Митронино — название населённых пунктов.

Россия 
 Митронино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Митронино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Митронино — деревня в Удомельском районе Тверской области.